Pimpinone ist der Titel folgender musikalischer Werke:
Pimpinone oder Die ungleiche Heirat (Oper von Telemann)
Pimpinone (Albinoni)